William Alexandre Gadsby, dit Bill Gadsby, (né le  à Calgary au Canada et mort le  à Farmington Hills aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Biographie 
Bill Gadsby a joué pour les Black Hawks de Chicago, les Rangers de New York et les Red Wings de Détroit. Il était un défenseur très craint dans la LNH.

Il a été l'entraîneur des Red Wings de 1968 à 1970. Il présente une fiche statistiques de 35 victoires, 31 défaites et 12 matchs nuls.

Il est entré dans le temple de la renommée du hockey en 1970.

Statistiques 

|-
| 1946-1947||Pla-Mors de Kansas City|| USHL ||12||2||3||5||8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1946-1947|| Black Hawks de Chicago || LNH ||48||8||10||18||31||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1947-1948|| Black Hawks de Chicago || LNH ||60||6||10||16||66||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1948-1949|| Black Hawks de Chicago || LNH ||50||3||10||13||85||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1949-1950|| Black Hawks de Chicago || LNH ||70||10||25||35||138||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1950-1951|| Black Hawks de Chicago || LNH ||25||3||7||10||32||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1951-1952|| Black Hawks de Chicago || LNH ||59||7||15||22||87||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1952-1953|| Black Hawks de Chicago || LNH ||68||2||20||22||84||7||0||1||1||4
|-
| 1953-1954|| Black Hawks de Chicago || LNH ||70||12||29||41||108||-|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|1954-1955|| Black Hawks de Chicago || LNH ||18||3||5||8||17||-|| -|| -|| -|| -
|-
| Rangers de New York || LNH ||52||8||8||16||44||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1955-1956|| Rangers de New York || LNH ||70||9||42||51||84||5||1||3||4||4
|-
| 1956-1957|| Rangers de New York || LNH ||70||4||37||41||72||5||1||2||3||2
|-
| 1957-1958|| Rangers de New York || LNH ||65||14||32||46||48||6||0||3||3||4
|-
| 1958-1959|| Rangers de New York || LNH ||70||5||46||51||56||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1959-1960|| Rangers de New York || LNH ||65||9||22||31||60||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1960-1961|| Rangers de New York || LNH ||65||9||26||35||49||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1961-1962|| Red Wings de Détroit || LNH ||70||7||30||37||88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1962-1963|| Red Wings de Détroit || LNH ||70||4||24||28||116||11||1||4||5||36
|-
| 1963-1964|| Red Wings de Détroit || LNH ||64||2||16||18||80||14||0||4||4||22
|-
| 1964-1965|| Red Wings de Détroit || LNH ||61||0||12||12||122||7||0||3||3||8
|-
| 1965-1966|| Red Wings de Détroit || LNH ||58||5||12||17||72||12||1||3||4||12

|  || 130 || 438 || 568 ||  || 67 || 4 || 23 || 27 || 92

Références 

Naissance en août 1927
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Red Wings de Détroit
Membre du Temple de la renommée du hockey
Défenseur de hockey sur glace
Décès en mars 2016
Décès à 88 ans
Décès dans le comté d'Oakland